Маскота има више значења:

 Маскота
 Маскота, Балнеарио ел Реал (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Општина Маскота (Халиско), општина у савезној држави Халиско у Мексику
 Маскота (Маскота, Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику